A Ligue Haïtienne a haiti labdarúgó-bajnokságok legfelsőbb osztályának elnevezése. 1937-ben alapították, és 12 csapat részvételével zajlik. 

A bajnok a CONCACAF-bajnokok ligájában és a CFU-bajnokságban indulhat.

A 2012-es bajnokság résztvevői 

Aigle Noir AC (Port-au-Prince)
América des Cayes
AS Capoise (Cap Haitien)
AS Cavaly (Léogâne)
AS Mirebalais
Baltimore SC (Saint-Marc)
Don Bosco FC (Pétion-Ville)
FICA (Cap-Haïtien)
Tempête FC (Saint-Marc)
Valencia (Léogâne)
Victory SC (Port-au-Prince)
Violette AC (Port-au-Prince)

Az eddigi bajnokok 

2002-től kezdődően a bajnokság két részre osztódott. Apertura (nyitány) és Clausura (zárás). A legtöbb latin-amerikai országban ezt a bajnoki rendszer alkalmazzák.

<div style="text-align:left">

Bajnoki címek eloszlása

Jegyzetek

Források

A Haiti  bajnokság a FIFA honlapján
A Haiti bajnokság a soccerway.com honlapján

Haiti
Haiti labdarúgás